Algol (ster) (beta Persei), een ster in het sterrenbeeld Perseus
 Algol (programmeertaal), een programmeertaal (ALGOrithmic Language)
 Algol 60
 Algol 68